Курт Хаазе (; , Бад-Хоннеф — , Берлин) — немецкий военный деятель, генерал-полковник (19 июля 1940 года).

Биография 
Участвовал в Первой мировой войне.

В 1932 году присвоено звание полковник,

 в марте 1935 года назначен командиром 3-й дивизии,

 в 1936 году переведён на аналогичную должность в 17-ю дивизию. А уже с 1937 года назначен инспектором всей артиллерии,

 в 1938 году назначен начальником III армейского корпуса, участвовал в Польской и Французской кампании.

Последняя должность с февраля 1941 года — командир 15-й армии, дислоцируемая во Франции.

С 30 ноября 1942 года в отставке по состоянию здоровья.

Умер от инфаркта и похоронен в Берлине. Могила не сохранилась.

Награды 
За Первую мировую войну:
 Железный крест 2-го и 1-го класса
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами
 Орден «За военные заслуги» (Вюртемберг) рыцарский крест
 Орден Альбрехта рыцарский крест 1-го класса с мечами
 Орден Фридриха рыцарский крест 1-го класса с мечами
 Орден Церингенского льва рыцарский крест 2-го класса с мечами и дубовыми листьями
 Ганзейский крест Гамбурга

За Вторую мировую войну:
 Медаль «В память 13 марта 1938 года»
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-й класс
 Пряжки к Железному кресту 2-го и 1-го класса
 Рыцарский крест Железного креста (08.06.1940)

Литература 
 
 

Участники Первой мировой войны (Германия)
Генерал-полковники (вермахт)
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Инвалиденфридхоф